Кристофер Александр Боус (, родился 23 июня 1984 в Грейвсенде) — британский певец и музыкант-мультиинструменталист, фронтмен шотландской метал-группы Alestorm. Параллельно выступает в группах «Splen», «Perth», «Fröstskög», «The Flamin' Guffs» и «The Foetals». В 2012 году основал собственный проект «Gloryhammer», в составе которого записал три альбома. В 2020 году объявил о создании коллектива «Wizardthrone», выпустив в его составе один альбом.

Оборудование 
 Клавитара Roland AX-7
 Музыкальная рабочая станция Korg TR-Rack
 Система MIDIjet Pro

Дискография

Alestorm 
 Captain Morgan's Revenge (2008)
 Black Sails at Midnight (2009)
 Back Through Time (2011)
 Sunset on the Golden Age (2014)
No Grave But the Sea (2017)
Curse of the Crystal Coconut (2020)

Splen 
 Alternative Goaps
 Richard and Judy Hath Fallen Over Twice
 Splendiferous
 Fat People are Sometimes Greedy
 Songs for Children to Sing

Gloryhammer 
 «Tales from the Kingdom of Fife» (2013)
 «Space 1992» (2015)
«Legends From Beyond the Galactic Terrorvortex» (2019)

Ссылки 
 Интервью Кристофера Боуса 

Рок-музыканты Великобритании
Певцы и певицы Великобритании
Гитаристы Великобритании
Клавишники Великобритании